Rötensteingraben ist ein Gewässername:

 Rötensteingraben oder Rödersteingraben, rechter Zufluss des Grünbachs an der Riedmühle von Grünsfeld, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Rötensteingraben (Neckar), rechter Zufluss des Neckars gegenüber Aldingen, Stadt Remseck am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg